Bo Janne Andreas Jakobsson (Lund, 1972. október 6. –) svéd válogatott labdarúgó.

A svéd válogatott tagjaként részt vett a  2002-es világ, illetve a 2004-es Európa-bajnokságon.

Statisztika

Csak a bajnoki mérkőzések szerepelnek a táblázatban.

Sikerei, díjai 
Helsingborgs IF
Svéd bajnok (1): 1999
Svéd kupagyőztes (2): 1998, 2006
Brøndby IF
Dán bajnok (1): 2004–05

Jegyzetek

Források 
 Andreas Jakobsson a national-football-teams.com honlapján

1972-ben született személyek
Svéd labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Helsingborg labdarúgói
A Hansa Rostock labdarúgói
A Brøndby labdarúgói
A Southampton labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek
A Dán Szuperliga labdarúgói